Сюхейл Унвер (;  — , ) — турецкий писатель и врач.

Окончил медицинский факультет в Дарюлфюнуне в 1920 году. Работал в больницах Хасеки и В.Гуреба. В Школе Индустрии работал помощником.

Получил дополнительное образование за границей. Основатель медицинского факультета Стамбульского университета. В Академии Искусств работал преподавателем. В 1939 году получил звание профессора. В 1967 году на медицинском факультете Джерахпаша основал курсы истории медицины и курсы по деонтологии. В 1973 году вышел на пенсию. Умер в 1986 году.

Знал фарси, французский и арабский языки. Был интересовался всеми аспектами турецкой культуры. Собирал коллекции и весь свой архив пожертвовал институту и библиотеке Сулеймание. Большую часть времени уделял исследованиям и публикациям. Член 18 научных клубов. Опубликовал около 2500 книг и работ по истории медицины, науки и культуры. В 1985 году получил награду от министерства культуры, также обладатель зарубежных наград.

Автор множества статей в газетах, журналах и энциклопедиях.

Черпал вдохновение от своих учителей Али Рызы-бея, Абдлуазиза Меджди Торуна, Акыла Мухтара Оздена.

Примечания 

Собиратели личных библиотек, переданных в государственные собрания
Врачи Турции
Писатели Турции
Персоналии:Стамбульский университет